De Croo ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander De Croo (* 1975), belgischer Unternehmer und Politiker
 Herman De Croo (* 1937), belgischer Politiker

De Croo bezeichnet:
 Regierung De Croo, belgische Regierung seit Oktober 2020